Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Graczow (1896-1938) – radziecki działacz partyjny i państwowy.
 Boris Graczow (ur. 1986) – rosyjski szachista
 Iwan Graczow (1912-?) – radziecki wojskowy
 Leonid Graczow (1907-1984) – radziecki polityk
 Nikołaj Graczow (1930-2013) – radziecki wojskowy
 Pawieł Graczow (1948-2012) – radziecki wojskowy, minister obrony Rosji
 Wiktor Graczow (1907-1991) – radziecki wojskowy